Tan-Tan kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Tan-Tan (provins), Guelmim-Es-Smara, 
 Tan-Tan, ort och kommun, Guelmim-Es-Smara, 

Robotskapade Marockoförgreningar